А́алтонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Аалтонен, Аймо Ансельм (1906—1987) — финский политический деятель.
 Аалтонен, Алекси (1892—1956) — финский политический деятель.
 Аалтонен, Али (1884—1918) — финский журналист, поручик царской армии.
 Аалтонен, Арво (1892—1949) — финский пловец.
 Аалтонен, Вейкко (род. 1955) — финский режиссёр, редактор, звуковой редактор, продюсер, писатель и актёр.
 Аалтонен, Вилле (род. 1979) — финский хоккеист (бенди), чемпион мира (2004), обладатель Кубка мира (2005).
 Аалтонен, Вяйнё Валдемар (1894—1966) — финский скульптор.
 Аалтонен, Вяйне Иоганнович (1899—1936) — советский писатель.
 Аалтонен, Ирье (1916—1979) — финский постановщик и актёр.
 Аалтонен, Лассе (?—?) — финский лётчик, ас второй мировой войны.
 Аалтонен, Линнея (род. 1987) — финская модель, телеведущая, дизайнер.
 Аалтонен, Мика (род. 1965) — финский футболист.
 Аалтонен, Микаэль (род. 1991) — финский хоккеист.
 Аалтонен, Минна (1966—2021) — финская актриса.
 Аалтонен, Миро (род. 1993) — финский профессиональный хоккеист, нападающий.
 Аалтонен, Нико (род. 1988) — финский хоккеист.
 Аалтонен, Пааво (1919—1962) — финский гимнаст.
 Аалтонен, Пяйви (род. 1952) — финская спортсменка.
 Аалтонен, Рауно (род. 1938) — финский пилот ралли.
 Аалтонен, Рему (род. 1948) — финский музыкант, член рок-группы Hurriganes.
 Аалтонен, Ристо (род. 1939) — финский актёр.
 Аалтонен, Тимо (род. 1969) — финский толкатель ядра.
 Аалтонен, Тойни (1906—1983) — финская журналистка.
 Аалтонен, Ума (1940—2009) — финская писательница, журналист.
 
 Аалтонен, Эркки (1910—1990) — финский композитор.
 Аалтонен, Юхаматти (род. 1985) — финский хоккеист.
 Аалтонен, Юхани (род. 1935) — финский джазовый музыкант.
 Аалтонен, Яни (род. 1990) — финский футболист.

См. также 
 Аалто